— 66-й император Японии, правивший с 31 июля 986 по 16 июля 1011 года. Имя — Ясухито (Канэхито). Монашеские имена — Сёдзинкаку, Мёкаку. Посмертный титул — Итидзё-ин.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Эйэн (987—988)
 Эйсо (988—990)
 Сёряку (990—995)
 Тётоку (995—999)
 Тёхо (999—1004)
 Канко (1004—1012)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы.

Примечания

Литература 
 
 

 17